Wynohradowe (ukrainisch: , russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wynohradowe (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Wynohradowe (Saky), Dorf auf der Krim, Rajon Saky